Nahor () sind zwei im Alten Testament namentlich erwähnte Männer.

Nahor, Terachs Vater 

Nahor war ein Sohn des Serug und zeugte im Alter von 29 Jahren Terach, den Vater des späteren Patriarchen Abraham. Nahor soll danach noch 119 Jahre gelebt haben und weitere Kinder gezeugt haben.

Nahor, Terachs Sohn 

Laut  hat Terach, der Sohn Nahors neben Abram auch noch Haran und einen weiteren Sohn bekommen, dem er den Namen seines Vaters, Nahor, gab. Dieser Nahor nahm sich eine Frau mit Namen Milka (), die eine Tochter seines Bruders Haran war. (Nahor heiratete also seine Nichte, was auch später im Gesetz Mose nicht verboten war.) Nach  hat Nahor acht Söhne mit Milka gehabt. Ihre Namen waren: Uz, Bus, Kemuël, Kesed, Haso, Pildasch, Jidlaf und Betuël. Uz sollte später Stammvater und Begründer des Landes Uz werden; von Kemuël stammten später die Aramäer ab.

Nach  hatte Nahor außerdem mit der Nebenfrau Rëuma die Söhne Tebach, Gaham, Tahasch und Maacha und wurde damit Stammvater von zwölf aramäischen Stämmen im Gebiet von Mesopotamien.

Als Vater des Aramäers Betuël wird Nahor der Großvater Rebekkas, der Frau Isaaks und Schwester des Aramäers Laban.

Der Abraham-Bruder Nahor wird in  nicht mit denen genannt, die zusammen mit ihrem Vater Terach die Stadt Ur verlassen, um den Euphrat aufwärts zu ziehen. Gleichwohl wird das vorläufige Ende dieser Reise, Harran, später „die Stadt Nahors“, als Heimat Nahors genannt . Dorthin zu seiner Verwandtschaft in die alte Heimat schickt Abraham seinen Knecht, um eine Frau für seinen Sohn Isaak zu werben.

Verfilmung 

In Joseph Sargents Bibelverfilmung „Die Bibel – Abraham“ von 1994 verkörperte der Brite Kevin McNally Abrahams Bruder Nahor.

Nahor